KOB ist u. a. die Abkürzung für:
 Kontaktbereichsbeamter, ein besonderer Beamter bei der örtlichen Polizei,
 Kreisomnibusbetrieb GmbH (KOB), ein Tochterunternehmen der Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF)
 Kinderoberbekleidung, Fachbegriff der Textilwirtschaft
 Komische Oper Berlin
Siehe auch:
 Kob (Begriffsklärung)
 KÖB

Abkürzung